M18 kan syfta på

 M18 – en stjärnhop, se Messier 18
 M18 (Storbritannien) – en brittisk motorväg
 HMS M18 – en minsvepare
 M18 Hellcat – ett amerikanskt stridsfordon